Albach může být:

příjmení
 Jozef Albach (1795–1853) – český františkánský kněz, přírodovědec a geograf
 Rosemarie Magdalena Albach (1938–1982) – rakouská herečka s německým a francouzským občanstvím známá pod jménem Romy Schneider
 Rosa Albach-Retty (1874–1980) – rakosuká herečka, matka Wolfa, babička Rosemarie
 Wolf Albach-Retty (1906–1967) – rakouský herec

v geografii

 Albach (Fernwald) – místní část obce Fernwald, zemský okres Gießen, Hesensko
 Albach (Lohmar) – městská část města Lohmar, zemský okres Rýn-Sieg, Severní Porýní-Vestfálsko
 Albach (přítok Mosely) – pravý přítok řeky Mosely, Porýní-Falc

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - místopisné jméno